Scrofa (littéralement : truie) est le cognomen d’une des familles de la gens Tremellia.  

Selon la version rapportée par Varron, le surnom de Scrofa aurait été donné la première fois à Lucius Tremellius (grand-père de Gnaeus, voir ci-dessous). L. Tremellius était questeur pour la province sénatoriale de  Macédoine quand il dut commander l’armée en l’absence du propréteur. Il repoussa les assaillants et au cours de la bataille aurait déclaré pour galvaniser ses hommes qu’il les expulserait comme une truie expulse ses petits (dixit celeriter se illos, ut scrofa porcos, disjectorum). Il y gagna le surnom de Scrofa qui devint héréditaire.

Macrobe rapporte une autre version pour expliquer l’origine du surnom. Tremellius, qui se trouvait dans son domaine à la campagne, avait fait cacher dans le lit de sa femme une truie errante que ses servants avaient tuée. Le propriétaire de la truie et ses hommes encerclaient la maison à sa recherche et Tremellius lui permit de fouiller son domaine en jurant qu’il n’y avait pas d’autre truie chez lui que celle qui se trouvait dans son lit.

 Gnaeus Tremellius Scrofa : auteur latin d'un traité sur l'agriculture au .

Sources 
 Varron, De Re Rustica, IV
 Macrobe, Saturnales, I,6

Gens romaine